Startleistung steht für:
 Startleistung (Triebwerk), die für den Start eines Fluggerätes von einem Flugtriebwerk zur Verfügung gestellte Leistung
 Startleistung (Flugzeug), die Flugleistung eines Flugzeugs in der Startphase